Домініка Цібулкова була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не захищати свій титул.

Тімеа Бачинскі виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Гарсія з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Abierto Mexicano Telcel 2015